Jutro, l'alba di un giorno (Jutro) è un film del 1967 diretto da Mladomir Puriša Đorđević.

É in parte conosciuto per Ljubiša Samardžić, che ha vinto la "Coppa Volpi al miglior attore" nella 28ª mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia proprio grazie al film.

Trama

Collegamenti esterni
 

Film drammatici